Lieck ist der Name folgender Orte:

 Lieck (Heinsberg), Ortsteil der Stadt Heinsberg im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen

Lieck ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Lieck (1849–1914), deutscher Maler
 Jutta Lieck-Klenke (* 1951), deutsche Film- und Fernsehproduzentin
 Kurt Lieck (1899–1976), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Peter Lieck (1935–2006), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Walter Lieck (1906–1944), deutscher Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor
 Wilfried Lieck (* 1945), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Liek (Begriffsklärung)
 LIK
 Lick (Begriffsklärung)